Ager:
 Ager (rzeka)
 Ager publicus
 Bitwa Ager Sanguinis
 James Ager Worthy
 Maurice Ager